Ляпиде́вский — русская семинаристская фамилия.

Известные носители:
 Ляпидевский, Анатолий Васильевич (1908—1983) — генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза.
 Ляпидевский, Николай Павлович (1842—1885) — учёный-юрист.
 Ляпидевский, Николай Яковлевич (митрополит Сергий; 1820—1898) — епископ РПЦ, митрополит Московский и Коломенский.
 Ляпидевский, Роберт Анатольевич (род. 1937) — актёр Театра кукол имени С. В. Образцова, сын А. В. Ляпидевского.
 Ляпидевский, Сергей Семёнович (1903—1975) — учёный-логопед.